Azotacristos puede referirse a:

 el nombre común de la planta Centaurea calcitrapa; o
 el nombre común de la planta Carthamus lanatus.
 el nombre común de la planta '''''Picnomon acarna